Luis Gutiérrez puede referirse a:

Políticos
Luis Gutiérrez Ortiz, militar revolucionario mexicano.
Luis Gutiérrez, congresista estadounidense por Illinois.

Eclesiásticos
Luis Gutiérrez Martín, obispo emérito de Segovia.
Luis Gutiérrez (escritor), trinitario español afrancesado.

Artistas
Luis Gutiérrez Soto, arquitecto español.

Científicos
Luis Gutiérrez Jodra, químico español.

Deportistas
Luis Alberto Gutiérrez, futbolista boliviano.
Luis Gutiérrez (ciclista), ciclista colombiano.

Automovilismo
Luis Gutiérrez (autos), profesional de la industria automotriz venezolano, en las áreas de desarrollo, manufactura, marketing, servicio y ventas.

Médicos
Luis Gutiérrez Serantes, médico y presentador de televisión español.
Nacidos en Chicago